

Miejscowości w Polsce 
 Zielęcin – kolonia w woj. łódzkim, w pow. pajęczańskim, w gminie Rząśnia 
 Zielęcin – wieś w woj. łódzkim, w pow. pajęczańskim, w gminie Rząśnia 
 Zielęcin – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Warta 
 Zielęcin – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. grodziskim, w gminie Wielichowo